Universidad Católica kan syfta på:

 Pontificia Universidad Católica de Chile – ett universitet i Santiago i Chile
 Club Deportivo Universidad Católica – en fotbollsklubb i Santiago i Chile